Vila Antonieta é um bairro do distrito de Aricanduva, localizado na região leste do município de São Paulo. Fica próximo ao Cemitério da Vila Formosa e ao Shopping Aricanduva.

Ver também 
 Arquidiocese de São Paulo

Ligações externas 
 Prefeitura Regional de Aricanduva/Vila Formosa/Carrão

Bairros de Aricanduva